Епархия Гарагоа () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гарагоа, Колумбия. Епархия Гарагоа входит в митрополию Тунхи. Кафедральным собором епархии Гарагоа является церковь Пресвятой Девы Марии Кальварии.

История 
26 апреля 1977 года Римский папа Павел VI издал буллу «Cum Venerabilis», которой учредил епархию Гарагоа, выделив её из архиепархии Тунхи.

Ординарии епархии 
 епископ Juan Eliseo Mojica Oliveros (26.04.1977 — 27.12.1989);
 епископ Guillermo Álvaro Ortiz Carrillo (27.12.1989 — 24.02.2000);
 епископ José Vicente Huertas Vargas (23.06.2000 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Cum Venerabilis, AAS 69 (1977), стр. 437

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Колумбии